Лига Майор 1945/1946 ()  — 3-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1945/1946
Мексика
Мексика
1945 год в Мексике
1946 год в Мексике